Рудени има више значења:

 Рудени (Михаешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Рудени (Шуичи), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Рудени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији